Undina est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours.  
Plusieurs espèces sont assignées à ce genre.

Les fossiles de Undina sont connus dans plusieurs pays d'Europe et en Turquie. Ils couvrent un large intervalle de temps du Trias moyen jusqu'à la fin du Jurassique, environ entre  (millions d'années).

Description 

Ce cœlacanthe d'eau douce a un corps assez trapu et une nageoire caudale très courte.

Un spécimen dUndina penicillata découvert en 1927 dans le calcaire de Solnhofen  en Allemagne (Jurassique supérieur) renfermait deux embryons indiquant l'ovoviviparité  dUndina. Ce système de reproduction dans laquelle les œufs incubent et éclosent dans le ventre de la mère a depuis été confirmé pour les cœlacanthes actuels (Latimeria).

Classification phylogénique 
Le genre Undina est rattaché à la famille des Latimeriidae qui inclut les deux dernières espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours. Le genre Holophagus est considéré par certains auteurs soit comme son groupe frère ou soit comme un simple synonyme dUndina.

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
†
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Trias
Poisson du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1834